Theodoric (gotic. Thiudareiks = Domnitor) nume de familie sau prenume masculin

Variante 
Theodorich, Theuderich, Theuderec, Dietrich

Personalități 
 doi regi ai goților de vest Theoderich I. (418 - 451) și Theoderich II. (453 - 466)
 un rege al goților estici Theodoric cel Mare (455 - 526)
 un general roman Theoderich Strabo
 un rege al francilor din dinastia Merovingiană Theuderich I.(511 - 534)
 ultimul rege din dinastia Merovingiană (fiul lui Childerich III)
 un fiu al lui Carol cel Mare
 un antipapă Theoderich (Theodoricus) (10?? - 1102)
 un episcop din Cambrai (831/32 - 863) Theodoric cel Sfânt
 un episcop din Minden  martir
 un arhiepiscop din Trier (1170 - 1242) Theoderich de Wied

Note 

Nume
Prenume masculine